Oxo est, en chimie, un groupe fonctionnel qui correspond à une double liaison avec un atome d'oxygène.
 OXO est un ancien jeu de loterie français de la Française des jeux.
 Oxo est une planète fictive du roman La Soupe aux choux et du film La Soupe aux choux (respectivement 1980 et 1981).
 OXO est un jeu vidéo de tic-tac-toe sur ordinateur EDSAC apparu en 1952.
 OXO est une marque de Campbell's de complément de soupe de type Bovril.
 Un plastique dit « OXO » est oxofragmentable.